Kabinett Koroma steht für folgende Regierungen Sierra Leones:
 Kabinett Koroma I (2008 bis 2012)
 Kabinett Koroma II (2013 bis 2018)